Pandanus Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Pandanus Creek (Delaney River), Nebenfluss des Delaney River in Queensland
 Pandanus Creek (Einasleigh River), Nebenfluss des Einasleigh River in Queensland
 Pandanus Creek (Kirk River), Nebenfluss des Kirk River in Queensland
 Pandanus Creek (Nicholson River), Nebenfluss des Nicholson River (Golf von Carpentaria)
 Pandanus Creek (Robertson River), Nebenfluss des Robertson River (Gilbert River) in Queensland
 Pandanus Creek (Stawell River), Nebenfluss des Stawell River in Queensland